Mbara steht für:
 Mbara (Aborigines), eines der Aborigines-Völker in Australien
 Mbara (Pama-Sprache), eine der Pama-Sprachen in Australien, Sprache der Mbara
 Mbara (tschadische Sprache) (auch Kimbara), eine der tschadischen Sprachen, Sprache der Wambara

Mbara ist der Familienname folgender Personen:
 Augustine Mbara (* 1991), Fußball-Nationalspieler von Simbabwe